Tarczyn – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tarczyn
 Tarczyn – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Wleń
 Tarczyn – gmina w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim
 Tarczyn – stacja kolejowa w Tarczynie, w województwie mazowieckim
 Tarczyn – dawna gromada w powiecie grójeckim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Dekanat tarczyński, Browar Tarczyn, Tarczyn Wąskotorowy, Tarczynka